Das Substantiv Integer (aus  entlehnt, für „Ganzzahl“) steht für:

 Integer (Datentyp), ganzzahliger Datentyp in der Informatik
 ganze Zahl in der Mathematik

Zum Adjektiv integer (aus dem Lateinischen für „unberührt“, „unversehrt“) siehe:

 Integrität (Ethik)
 Integrität (Informationssicherheit)
 Integritätsring

Siehe auch: